Некрасова, Ольга:
 Некрасова, Ольга Николаевна (род. 1979) — российская хоккеистка и бобслеистка.
 Некрасова, Ольга Владимировна (1868—1948) — русская советская артистка балета, балетмейстер и педагог, Герой Труда. См. также 
 Некрасова — фамилия.